Mango kan betrekking hebben op:

Mango (soort) (Mangifera indica), plantensoort en de vruchten daarvan.
Mango (vogel), een kolibrie van het geslacht Anthracothorax. 
Mango (Florida), een plaats in de staat Florida, VS
Mango (Italië), een gemeente in Italië.
Mango (India), een dorp in India
Mango (mode), een Spaanse modeketen met winkels over de hele wereld.
Mango (software), een chatprogramma.
Mango (zanger), een Italiaanse zanger.
Radio Mango, een regionale radiozender.
Windows Phone 7.5, een mobiel besturingssysteem dat de codenaam Mango draagt.

Zie ook

 San Mango